Castejón (Navarra), um município espanhol da comunidade autónoma de Navarra.
Castejón (Cuenca), um município espanhol da província de Cuenca, Castela-Mancha.
 Castejón de Alarba, um município espanhol da província de Saragoça, Aragão.
 Castejón de las Armas, um município espanhol da província de Saragoça, Aragão.
 Castejón de Henares, um município espanhol da província de Guadalajara, Castela-Mancha.
 Castejón de Monegros, um município espanhol da província de Huesca, Aragão.
 Castejón del Puente, um município espanhol da província de Huesca, Aragão.
 Castejón de Sos, um município espanhol da província de Huesca, Aragão.
 Castejón de Tornos, um município espanhol da província de Teruel, Aragão.
 Castejón de Valdejasa, um município espanhol da província de Zaragoza, Aragão.